Willard kan syfta på:

 Willard (film, 1971) – film från 1971 i regi av Daniel Mann
 Willard (film, 2003) – film från 2003 i regi av Glen Morgan
 Willard (musikgrupp) – musikgrupp från Seattle, Washington 1989–1995, 2018

Geografi
 Willard, Kansas
 Willard, Missouri
 Willard, New Mexico
 Willard, Ohio
 Willard, Utah

Personer
 Ashbel P. Willard
 Atom Willard
 Emma Willard
 Frances Willard
 Fred Willard
 Jess Willard